Stefan Read (ur. 7 maja 1987 w Edmonton) – kanadyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Altius Calgary. Dwukrotny olimpijczyk (2006, 2010).

Swój rekord życiowy wynoszący 191,5 metra ustanowił na skoczni mamuciej w Planicy w 2007. W marcu 2010 ogłosił zakończenie kariery.

Jest bratankiem dwóch kanadyjskich narciarzy alpejskich i uczestników igrzysk olimpijskich – Kena i Jima.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok oddał w 1990, kiedy miał 3 lata. 10 lat później zadebiutował w narodowej reprezentacji Kanady. W Pucharze Świata zadebiutował w 2004 podczas konkursu w Willingen.

W sezonie 2005/06 regularnie kwalifikował się do konkursów Pucharu Świata. 26 listopada 2005 w Ruce zajął 40. miejsce. Tydzień później w Lillehammer zajął dwa razy 42. miejsce. 10 grudnia w Harrachovie zajął 45. i 37. miejsce. Podczas drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zajął 39. miejsce, a trzy dni później w Innsbrucku zajął 43. miejsce. 28 stycznia 2006 zajął 23. miejsce podczas konkursu Puchar Świata w Zakopanem i pierwszy raz w karierze zdobył pucharowe punkty. Dzień później na Wielkiej Krokwi był 35. 4 lutego podczas konkursu w Willingen zdobył 2 punkty, zajmując 29. miejsce. 5 marca w Lahti był 33., a 12 marca w stolicy Norwegii, Oslo zajął 43. miejsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zakwalifikował się do drugiej serii, jednak ostatecznie zajął 30. miejsce.

Zawodnik skakał na nartach firmy Elan, miał wiązania Win Air i buty marki Adidas.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Reada na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – nie zakwalifikował się (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 2007  Sapporo – 44. miejsce (K-120), 37. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – 42. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 Drużynowo
 2007  Sapporo – 12. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 49. miejsce
 2002  Schonach – 29. miejsce
 2003  Sollefteå – 38. miejsce
 2004  Stryn – 40. miejsce
 2005  Rovaniemi – 15. miejsce
 Drużynowo
 2002  Schonach – 10. miejsce
 2003  Sollefteå – 10. miejsce
 2004  Stryn – 13. miejsce
 2005  Rovaniemi – 7. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 65.
 sezon 2006/2007: 74.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005/2006 – 51.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 53.
 2007 – 62.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 45. 
 2007 – 81.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 69.
 2007 – 69. (przedostatni)
 2008 – 51.
 2009 – 70. (ostatni)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 147.
 sezon 2004/2005: 121.
 sezon 2006/2007: 93.
 sezon 2007/2008: 88.
 sezon 2009/2010: 101.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 55.
 2003: 53.
 2005: 38.
 2006: 76.
 2008: 82.
 2009: 57.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 64.
 sezon 2007/2008: 104.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na portalu skokinarciarskie.pl
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Kanadyjscy olimpijczycy
Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Edmonton
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006